Trajanópolis (Trácia) - sé titular da Trácia
 Trajanópolis (Frígia) - sé titular da Frígia
 Trajanópolis (unidade municipal) - divisão administrativa da Grécia